La basilique Sant'Agnese fuori le Mura est une église romaine située dans le quartier Trieste. Construite à partir du  et profondément remaniée au cours des siècles, elle est dédiée à Agnès de Rome. Elle obtient le titre de basilique mineure.

Historique 

Le , elle devient siège paroissial avec le décret papal Cum sanctissimus et accueille le titre cardinalice de Sant'Agnese fuori le mura.

Architecture et décorations

Annexes

Notes et références

Articles connexes 
 Architecture paléochrétienne
 Liste des églises de Rome
 Liste des basiliques de Rome
 Sant'Agnese fuori le mura (titre cardinalice)

Liens externes 

 
  Site du complexe Sant'Agnese fuori le mura
  Parrochia Sant'Agnese fuori le mura sur le site Diocesi di Roma

Agnese fuori le Mura
Église fondée au VIIe siècle
Patrimoine du VIIe siècle
Rome Q. XVII Trieste
Monument paléochrétien à Rome
Basilique mineure à Rome
Basilique fondée au VIIe siècle